Trisomie 21 kan verwijzen naar:

 Het syndroom van Down
 Trisomie 21, Franse band